Jméno April nosí více různých osob:

 April Flores (* 1976) – americká pornoherečka
 April Pearsonová (* 1989) – britská herečka
 April Ryan – postava v počítačové hře The Longest Journey
 jiný význam
 April Wine – kanadská hudební skupina
 April – jinojazyčný název dubna
 Apríl – 1. duben